Сан Гонзало има више значења:

 Сан Гонзало (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Гонзало (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Гонзало (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Гонзало (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику